Tampa Bay Lightning je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí ve floridském městě Tampa. Do NHL vstoupil v ročníku 1992/93 a hraje v Atlantické divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Amalie Arena s kapacitou 19 092 diváků. Klubové barvy jsou tmavě modrá a bílá.

Největších úspěchů dosáhlo mužstvo v sezónách NHL v roce 2004, 2020 a 2021, kdy získalo Stanley Cup.

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu (3×)
 2003/04
 2019/20
2020/21
 Vítěz základní části (1×)
 2018/19
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (5×)
 2003/04, 2014/15, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Vítěz jihovýchodní divize (2×)
 2002/03, 2003/04
 Vítěz atlantické divize (2×)
 2017/18, 2018/19

Individuální trofeje 

Zdroj:

Cizinci, kteří nastoupili za Tampa Bay Lightning 

V historii klubu nastoupilo celkem 77 hráčů, kteří nepocházeli z Kanady nebo Spojených států amerických. Nejvíce jich bylo z Česka (19 hráčů), Ruska (17 hráčů) a Švédska (15 hráčů).

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Tampa Bay Lightning

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Tampa Bay Lightning na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1992
Sportovní kluby na Floridě
Sport v St. Petersburgu
Sport v Tampě